

Codici 
 BMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bhamo (Birmania)
 BMO – Balkan Mathematical Olympiad
 BMO – sigla della Bank of Montreal
 BMO – codice della Birmingham Moor Street railway station

Altro 
 BMO  – personaggio della serie animata Adventure Time